Hierba pegajosa puede referirse a:

 el nombre común de la planta Galium aparine; o
 el nombre común de la planta Rubia peregrina.